Тигода:

 Тигода — река в Ленинградской и Новгородской областях, левый приток Волхова.
 Тигода — посёлок при станции в Киришском районе Ленинградской области.
 Тигода — станция на линии Волховстрой — Чудово Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.